Die Stadt Konstantinopel war seit der Reichsteilung von 395 bis 1453 die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und erlebte in dieser Zeit mehrfach Belagerungen und insgesamt drei Eroberungen.

Belagerungen der Vorgängerstadt Byzantion und der Nachfolgestadt Istanbul sind hier nicht aufgeführt.

Belagerungen im 7. und 8. Jahrhundert 
 626: Belagerung von Konstantinopel durch die Awaren und das Sassanidenreich
 674–678: Belagerung von Konstantinopel durch das Kalifat der Umayyaden
 715: Belagerung von Konstantinopel durch aufständische Truppen des Thema Opsikion
 717–718: Belagerung von Konstantinopel durch das Kalifat der Umayyaden

Belagerungen vom 9. bis zum 11. Jahrhundert 
 813: Belagerung von Konstantinopel durch das Erste Bulgarische Reich
 821–822: Belagerung von Konstantinopel durch die Truppen des Gegenkaisers Thomas
 860: Belagerung von Konstantinopel durch Waräger/Rus
 907: Belagerung von Konstantinopel durch die Kiewer Rus
 934: Belagerung von Konstantinopel durch die Magyaren (Ungarn)
 941: Belagerung von Konstantinopel durch die Kiewer Rus
 959: Belagerung von Konstantinopel durch die Magyaren (Ungarn)
 1047: Belagerung von Konstantinopel durch die Truppen des byzantinischen Gegenkaisers Leon Tornikes

Belagerung im 13. Jahrhundert 
 1203: Belagerung von Konstantinopel, erste und erfolglose Belagerung durch die Kreuzfahrerarmee im Vierten Kreuzzug
 1204: Eroberung von Konstantinopel, zweite und erfolgreiche Belagerung durch die Kreuzfahrerarmee im Vierten Kreuzzug (erste Eroberung Konstantinopels)
 1235–1236: Belagerung von Konstantinopel durch das Kaiserreich Nikaia und das Zweite Bulgarenreich
 1260: Belagerung von Konstantinopel durch Kaiserreich Nikaia
 1261: Rückeroberung Konstantinopels im Handstreich ohne Belagerung durch das Kaiserreich Nikaia (zweite Eroberung Konstantinopels)

Belagerungen im 14. und 15. Jahrhundert 
 1376: Belagerung von Konstantinopel durch die Truppen des Thronanwärters (und späteren Kaisers) Andronikos IV., der Republik Genua sowie des Osmanischen Reichs
 1391: erste Belagerung von Konstantinopel durch das Osmanische Reich unter Sultan Bayezid I.
 1394–1396: zweite Belagerung von Konstantinopel durch das Osmanische Reich unter Sultan Bayezid I.
 1397–1402: dritte Belagerung von Konstantinopel durch das Osmanische Reich unter Sultan Bayezid I.
 1411: Belagerung von Konstantinopel durch das Heer des osmanischen Thronanwärters Musa Çelebi während des osmanischen Interregnums
 1422: Belagerung von Konstantinopel durch das Osmanisches Reich unter Sultan Murad II.
 1453: Belagerung und letzte Eroberung Konstantinopels durch das Osmanische Reich unter Sultan Mehmed II. (dritte Eroberung Konstantinopels)

Einzelnachweise 

!Konstantinopel
!
Liste (militärische Operationen)